Unione Civica (Unión Cívica) – partito politico argentino
 Unione Civica (Pilsoniskā savienība) – partito politico lettone
 Unione Civica (Unión Cívica) – partito politico uruguayano